Кронштедт () — шведская фамилия.

Кронстедт (швед. Cronstedt) — шведский и финляндский баронский род

Известные носители:
 Кронштедт, Аксель (1722—1765) — шведский химик и минералог.
 Кронштедт, Антон Карлович (1798—1893) — генерал-майор, губернатор Санкт-Михельской и Або-Бьёрнеборгской губерний.
 Кронстедт, Карл Олаф (1756—1820) — шведский вице-адмирал, сдал Свеаборг русским войскам в 1808 г.
 Кронштедт, Карл-Олаф Карлович (1800—1883) — губернатор Вазаской губернии, член Финляндского сената.